Михаил Вадимович Коваленко () — российский футболист, защитник «Пюника».

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Коломяги» и «Академии Зенита». На профессиональном уровне дебютировал за другой городской клуб — «Динамо». Вместе с ним Коваленко пробился в ФНЛ. Также играл за дублирующий состав динамовцев, что выступал в ПФЛ в сезоне 2017/2018.

Летом 2018 года после расформирования петербургской команды присоединился к «Сочи». За клуб провёл одну игру. Оставшуюся часть сезона отыграл в «Тюмени», которая по итогам сезона вылетела из ФНЛ.

В сентябре 2019 года в качестве свободного агента перешел в клуб армянской премьер-лиги «Ноa». Дебютировал 18 сентября в матче против «Ширака» (0:0).. 19 июня 2021 года покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. 29 июня 2021 года вновь подписал контракт с армянским клубом.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Армении: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Армении: 2020
 Победитель зоны «Запад» Первенства ПФЛ: 2016/17

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо-2» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Олимп-Долгопрудный»
Игроки ФК «Пюник»